Beauvoisin ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

Beauvoisin (Drôme), Gemeinde im Département Drôme
Beauvoisin (Gard), Gemeinde im Département Gard
Beauvoisin, ehemalige Gemeinde im Département Jura, heute Teil der Gemeinde Asnans-Beauvoisin

Siehe auch:
Le Pont-de-Beauvoisin